25 июня (8 июля) 1917 года Московская городская дума была избрана по новому демократическом закону о выборах, принятому Временным правительством. В соответствии с этим законом впервые получили избирательные права женщины, их представляли 11 гласных, или 6% от общего числа мест в Думе. 116 мест (58%) заняли эсеры, второй по численности была фракция конституционных демократов - 34 депутата (17%). Фракция объединённых социал-демократов, основу которой составляли меньшевики, получила почти столько же (24 места, 12%), как и большевики (23 места, 11,5%) и самую маленькую фракцию 3 места (1,5%) получила недавно объединившая Народно-социалистическая и трудовая партия. Последнее заседание Городской думы состоялось вскоре после разгона Учредительного собрания, 8 января 1918 года. На нём по предложению московского городского головы В. В. Руднева была принята резолюция: «Наступило царство ничем не ограниченного произвола и насилия».

Члены управы, не состоящие гласными Думы

Ссылки 
 Владимирский М. Ф. (предисловие) Московская Городская Дума после Октября // Красный архив, т. 2(27), 1928, c. 58-109
  Московская Городская Дума после Октября // Красный архив, т. 2(27), 1928, c. 58-109
  Московская Городская Дума после Октября // Красный архив, т. 3 (28), 1928, c. 59-106

Примечания 

Списки:История
Списки персоналий России
Списки политиков